Władysław Worona-Sozański herbu Korczak (ur. 1886) – major kawalerii Wojska Polskiego, zastępca dowódcy 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich, odznaczony m.in. Srebrnym i Brązowym Medalem Zasługi Wojskowej z mieczami na wstążce Krzyża Zasługi Wojskowej
 Władysław Sozański (ur. 1895) – sufler, działacz niepodległościowy, 17 września 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy